Grønlandsudvalg bezeichnet:
 einen von 1925 bis 1964 bestehenden parlamentarischen Ausschuss des dänischen Rigsdags bzw. ab 1953 des Folketings, ab 1950 mit grönländischer Beteiligung, siehe Grönlandausschuss (1925–1964), anschließend abgelöst vom Grønlandsrådet
 eine Kommission von 1960, in deren Folge die G60-Politik eingeführt wurde, siehe dort
 einen seit 1964 bestehenden gewöhnlichen parlamentarischen Ausschuss des Folketings ohne grönländische Beteiligung